Junia is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Phallaceae. De soort bevat slechts een soort, namelijk Junia batava.

Phallaceae
Schimmelgeslacht